Міясіро (Сайтама)
Міясіро (Фукуй)
Міясіро (Фукусіма)